71. længdegrad kan henvise til:

 71. vestlige længdekreds
 71. østlige længdekreds